La División de Honor 1989/1990 è la prima edizione del massimo torneo di calcio a 5 spagnolo, organizzato dalla Liga Nacional de Fútbol Sala durante la stagione 1989/1990.

Prima fase 
Qualificate alla seconda fase le prime tre squadre di ognuno dei quattro gironi, la quarta e la quinta di ogni girone si salvano mantenendo la Division de Honor, le ultime sette squadre per ogni girone retrocedono. Si qualificano alla seconda fase: 
 Gruppo Pari
 Interviú Lloyd's
 Caja Segovia Fútbol Sala
 C. Ojeda Sumarsa 
 Redislogar Cotransa 
 Algon FS
 Futbol Club Barcelona
 Gruppo Dispari
 Keralite Macer
 Marsanz Torrejon
 
 Balnul FS Castellon
 La Baeza Hotachy
 Bazar Sport

Seconda Fase

Gruppo Pari

Gruppo Dispari

Playoff

Voci correlate 
 Liga Nacional de Fútbol Sala

Collegamenti esterni 
 
 

Primera División de Fútbol Sala
Calcio a 5 nel 1989
Calcio a 5 nel 1990